Seiko Group - grootaandeelhouder van de Seiko-bedrijven
Seiko Holdings Corporation - de horlogemaker
Seiko Instruments - het technologiebedrijf
Seiko Epson - de printerfabrikant
 Seiko SA - een door Seiko gesponsorde voormalige voetbalclub uit Hongkong